Сијера Азул има више значења:

 Сијера Азул (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сијера Азул, Ла Колорада (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику